Crombie ist der Familienname folgender Personen: 

 Alistair Cameron Crombie (1915–1996), australischer Wissenschaftshistoriker
 David Crombie (* 1936), kanadischer Politiker
 Deborah Crombie (* 1952), US-amerikanische Schriftstellerin
 Fiona Crombie (* 20. Jahrhundert), australische Szenenbildnerin
 George Crombie (1908–1972), britischer Diplomat
 James Crombie (* ~1880), schottischer Badmintonspieler
 James Mascall Morrison Crombie (1830–1906), Botaniker
 Jamie Crombie (* 1965), US-amerikanisch-kanadischer Squashspieler
 John Crombie (1900–1972), Offizier der Royal Navy
 Jonathan Crombie (1966–2015), kanadischer Schauspieler
 Leslie Crombie (1923–1999), britischer Chemiker
 Tony Crombie (1925–1999), britischer Jazzmusiker